Promettimi – singolo di Elisa del 2018
 Promettimi – singolo di Blind, Gué Pequeno e Nicola Siciliano del 2021